Connersville (Indiana)
Connersville (Wisconsin)